Familienamen van personen:
Alexander Graham, Australisch zwemmer
Benjamin Graham, de eerste en de beste aandelenanalist
Billy Graham, Amerikaans predikant, evangelist en christelijk schrijver
Caroline Graham, Engels schrijfster
Heather Graham, Amerikaans actrice
John Graham (atleet), Schots marathonloper
Larry Graham, Amerikaans bassist, componist en zanger
Lauren Graham, Amerikaans actrice
Max Graham, Brits dj
Ron Graham, Amerikaans wiskundige (Getal van Graham)
Ruth Graham, Amerikaans christelijk activiste, dichteres en schrijfster, echtgenote van Billy Graham
Thomas Graham, Schots scheikundige (Wet van Graham)
Robert Klark Graham, Amerikaans eugeneticus, zakenman, miljonair en oprichter van de Spermabank voor Genieën

Voornamen van personen:
Graham Allison, Amerikaans bestuurskundige
James Graham Ballard, Brits schrijver
Graham Barber, Engels voetbalscheidsrechter
Alexander Graham Bell, Schots uitvinder
Graham Burke, Iers voetballer
Graham Chapman, Brits acteur, komiek en schrijver
Graham Coxon, Brits gitarist
Graham Greene, Engels schrijver en geheim agent
Graham Greene (acteur), Canadees acteur
Graham Hill, Brits autocoureur
Graham Nash, Brits songwriter en zanger
Graham Norton, Iers acteur, komiek en televisiepresentator
Graham Noyce, Brits voormalig motorcrosser
Graham Poll, Brits voetbalscheidsrechter
Graham Rix, Brits voetballer en voetbalcoach 
Graham Taylor, Brits voetballer en voetbalcoach
Graham Young, Brits seriemoordenaar
Suggs (Graham McPherson), Brits dj en zanger

Zaken:
Getal van Graham, onvoorstelbaar groot getal
Wet van Graham, natuurkundige wet (Grahams wet van effusie)
Graham Brothers en Graham-Paige, Amerikaanse automerken, de laatste was een voortzetting van de eerste.
Graham, benaming voor een bepaalde heuvel in Schotland
Graham’s, een portwijnhuis

Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Graham (Georgia)
 Graham (Missouri)
 Graham (North Carolina)
 Graham (Texas), een plaats (city) in Young County
 Graham (Washington)

Engelse achternaam
Schotse achternaam